Пало Алто има више значења:
 Округ Пало Алто (Ајова), округ у америчкој савезној држави Ајова
 Пало Алто (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Пало Алто (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија